«Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album» — музичний альбом, складений з композицій різних виконавців, випущений до Чемпіонату світу з футболу 2010, 31 травня 2010 року .

Список треків

Чарти

Історія релізів

Примітки 

Чемпіонат світу з футболу 2010